Івашов Василь Петрович — декабрист, ротмістр лейб-гвардії Кавалергардського полку.
 Івашов  Володимир Сергійович — російський кіноактор, народний артист Росії.
 Івашов Леонід Григорович — радянський і російський військовий і громадський діяч, генерал-полковник у відставці.
 12978 Івашов (12978 Ivashov) — астероїд головного поясу.
Російські прізвища